Сой:
 Сой — спартанский царь.
 Сой — 78-километровый ударный кратер, находящийся на самом большом спутнике Сатурна — Титане.
 Сой — река в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Сой — арбан, Тандинский кожуун, Тыва, Россия.
 Сой, Эдвин (род. 1986) — кенийский бегун.
 Сой Фон — персонаж манги и аниме.

См. также 
 Сои (значения)
 SOI